TIR o tir puede hacer referencia a:
 Tasa interna de retorno.
 Siglas en inglés de Reflexión interna total.
 Nombre del dios Tyr.
 Nombre de la runa Tyr.
 Tir, cuarto mes del calendario persa, asociado al signo astrológico de Cáncer.
 El Convenio TIR de transporte internacional.